Mathew est un prénom britannique devenu nom de famille. C'est une variante de , et l'équivalent anglais de Mathieu ou Matthieu.
Mathew signifies «don de Dieu»

Personnalités 

 Arnold Mathew (1852-1919), évêque de l'Église vieille-catholique du Royaume-Uni ;
 Brian Mathew (né en 1936), Botaniste Britannique ;
  (1902-1975), évêque catholique et historien ;
 Gervase Mathew (1905-1976), prêtre catholique dominicain, professeur d'université ;
 Mary Mathew (1724-1777), écrivaine irlandaise ;
 Simon Mathew (né en 1984), chanteur danois de musique pop ;
 Suleka « Sue » Mathew, actrice canadienne contemporaine ;
 Theobald Mathew (1790-1856), réformateur catholique irlandais prônant l'abstème.

Prénom